2/3 kan syfta på:

 ⅔ – två tredjedelar
 2 mars
 3 februari (amerikanskt datumformat)